Imperiul Inca a fost cel mai mare imperiu din America pre-Columbiană.

Inca, Inka, sau İncə se mai poate referi la:
 
 Sapa Inca sau Inka, principalul conducător al Imperiulului Inca

Locuri
 İncə, Goychay, Azerbaidjan
 İncə, Shaki, Azerbaidjan
 Inca, Spania, un oraș de pe insula Majorca din Marea Mediterană

Nave
 Inca (schooner), din 1896
 USS Inca (1898)
 USS Inca (1911)
 USS Inca (SP-1212), din 1917
 USS Inca (ID-3219), din 1879
 USS Inca (IX-229)

Altele
 INCA (software)
 Inca (joc video)
 Inka (băutură), din Polonia
 Inca Kola, o băutură carbogazată din Peru
 INCA Internet, companie din Coreea de Sud
 SEAT Inca, automobil
 Inka shōmei
 Glaucineis Martins sau „Inca”, fotbalist brazilian
Garcilaso de la Vega (cronicar) sau „El Inca”, scriitor peruan
 Inca (gen), un gen de insecte din subfamilia Trichiinae
 Inca, câteva specii din genul Coeligena
 Ion and Neutral Camera (INCA), un instrument de la bordul rachetei Cassini–Huygens
 Inka (La Paz), un munte din Departamentul La Paz, Bolivia